Sancerre peut faire référence à :

Toponyme
 Sancerre, une commune française située dans le département du Cher et la région Centre
Canton de Sancerre
Arrondissement de Sancerre
District de Sancerre  
Le comté de Sancerre, une ancienne seigneurie du Berry.
Liste des comtes de Sancerre

Patronyme
La Maison de Sancerre, une ancienne famille noble de France, issue d'une branche cadette de la Maison de Champagne, qui s'est éteinte en 1419.

Autre
Sancerre (AOC), une appellation d'origine contrôlée relative au vignoble du Val-de-Loire aux environs de Sancerre (Cher).
le sancerre, un fromage de chèvre, de la forme d'un crottin et fabriqué dans le Sancerrois.

Homonymie de toponyme